Die 9. U-17-Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 13. bis zum 30. September 2001 in Trinidad und Tobago statt. Titelverteidiger war die Nationalmannschaft von Brasilien, neuer Titelträger war die Nationalmannschaft von Frankreich.

Spielorte

Teilnehmer

Modus 
 Die Vorrunde wird in vier Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt.
 Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.
 Ab dem Viertelfinale wird im K.-o.-System weitergespielt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der U-17-WM 2001 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Offizielle Seite des FIFA-Wettbewerbs

2001
Fußballveranstaltung 2001
Fußball (Trinidad und Tobago)
Sportveranstaltung in Trinidad und Tobago